Crowell se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robert M. Crowell
 Ivan Herrett Crowell